Castañares hace referencia a varios artículos:

Lugares en Argentina 
Finca de Castañares, donde tuvo lugar la batalla de Salta de 1813;
 Avenida Castañares, en Buenos Aires;

Lugares en España 
Castañares (Burgos), localidad y barrio de Burgos;
Castañares de Rioja, municipio de La Rioja;
Castañares de las Cuevas, localidad de Viguera en La Rioja;

Apellido
Jon Castañares, alcalde de Bilbao;
Joaquín Beltrán Castañares, militar mexicano.